Joakim Eriksson, född 22 juni 1976, är en svensk före detta ishockeyspelare från Södertälje som sedan den 9 april 2015 är strategisk sportchef i Djurgården Hockey. Han avslutade karriären i Djurgården Hockey i SHL 2015 där han var lagkapten, och spelade även i SPAIF, Södertälje SK, Linköpings HC, Esbo Blues och HIFK. Eriksson kombinerade tidigare spel i Södertälje och Djurgården med studier på Handelshögskolan i Stockholm och är utbildad civilekonom.

Källor

Noter  
 

Födda 1976
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i Linköping HC
Spelare i Södertälje SK
Män
Levande personer
Alumner från Handelshögskolan i Stockholm